Луа́р-сюр-Рон () — муніципалітет у Франції, в регіоні Рона-Альпи, департамент Рона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 410 км на південний схід від Парижа, 23 км на південь від Ліона.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

2010 року в муніципалітеті нараховувалося 945 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2424,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Луар-сюр-Рон Офіційний сайт
 Луар-сюр-Рон на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Луар-сюр-Рон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Рона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Рона